Skrót USC może oznaczać:
 urząd stanu cywilnego – skrót używany również w nazwach konkretnych urzędów, np. USC w Wolinie
 Urząd Służby Cywilnej

Skrót U.S.C.  oznacza:
 United States Code − amerykański akt normatywny kodyfikujący prawo federalne
 University of Southern California − uniwersytet w Kalifornii